Brimstone & Treacle (o Brimston and Treacle) è un album musicale del 1982, colonna sonora del film omonimo (conosciuto in Italia anche con il titolo Le due facce del male) ed è stata premiata con il Grammy Award for Best Rock Instrumental Performance 1984.

La colonna sonora, edita dalla A&M, contiene brani di: 
 Sting
 The Police
 Go-Go's
 Squeeze

Tracce 
 When the Roll Is Called up Yonder (The Finchley Children's Music Group)
 Brimstone and Treacle (Sting)
 Narration (Sting)
 How Stupid Mr. Bates (The Police)
 Only You (Sting)
 I Burn for You (The Police)
 Spread a Little Happiness (Sting)
 We Got the Beat (The Go-Go's)
 You Know I Had the Strangest Dream (Sting)
 Up the Junction (Squeeze)
 Bless This House (Brimstone Chorale)
 A Kind of Loving (The Police)
 Brimstone 2 (Sting)

Collegamenti esterni 
 

Colonne sonore di film